Orion kan syfta på:

 Orion – en gestalt i grekisk mytologi
 Orion (stjärnbild) – en stjärnbild
 Orion Application Server – en applikationsserver
 Orion (företag) – ett finländskt företag i läkemedelsbranschen
 Orion Pictures – ett amerikanskt filmbolag
 Orion (djur) – ett släkte skalbaggar
 Orion (film) – en svensk film från 2013 
 Orion (låt av Metallica) – en Metallica-låt på albumet Master of Puppets
 Ford Orion - en bilmodell tillverkad av Ford
 Orion (segelbåt) – en polsk tillverkare av segelbåtar
 Orion (seriefigur) – en superhjälte i DC Comics
 Orion (rymdfarkost) – NASA:s planerade rymdskepp
 Orion (satellit) – en amerikansk spionsatellitklass
 Projekt Orion – ett atomdrivet rymdskepp
 Lockheed P-3 Orion – ett ubåtsjakt- och havsövervakningsflygplan
 Orionteatern – en teater i Stockholm
 Ginga Densetsu Weed: Orion – en manga serie av Yoshihiro Takahashi
 Orion Bus Industries – en kanadensisk busstillverkare
 OK Orion – En orienteringsklubb från Jämjö i Blekinge

Personer
 Jimmy "Orion" Ellis – en amerikansk sångare, se Jimmy Ellis (musiker)
 Orion (musiker) – artistnamn för den polske musikern Tomasz Wróblewski

Fartyg

Svenska flottan
  – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1903
  – signalspaningsfartyg sjösatt år 1984

Privata
  – ett tidigare tjänstefartyg för Kungliga lotsverket, numera museifartyg på Skeppsholmen i Stockholm

Geografi

Antarktis 

 Orion (udde), 
 Orion (sund),

Filippinerna 

 Orion (Bataan), kommunhuvudort, Centrala Luzon, Province of Bataan, 
 Orion (Bataan), kommun, Centrala Luzon, Province of Bataan,

Frankrike 

 Orion, Pyrénées-Atlantiques, Département des Pyrénées-Atlantiques,

USA 

 Orion (ort i USA), Illinois, Henry County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar